Силино (до 1948 года Тёлккяля, Вентеля, Симола, ) — деревня в Красноозёрном сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
По постановлению общего собрания жителей деревни зимой 1948 года деревня Тёлккяля получила наименование Бережок. По рекомендации комиссии по переименованию деревня была вновь переименована в Силино в честь фамилии погибшего воина, сведения о котором отсутствуют. Переименование закреплено Указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года.

История 

До 1939 года деревня входила в состав волости Муолаа Выборгской губернии Финляндской республики.

С мая 1940 года — в составе Пяйвильского сельсовета Раутовского района Ленинградской области.

С 1 июля 1941 года по 30 мая 1944 года, финская оккупация.

С октября 1948 года, в составе Коробицинского сельсовета Сосновского района.

С января 1949 года деревня стала учитываться, как Силино. 

С июня 1950 года, в составе Красноозёрного сельсовета.

В 1958 году население деревни составляло 143 человека.

С декабря 1960 года — в составе Правдинского сельсовета Рощинского района. 

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — в составе Приозерского района. 

По данным 1966 года деревня Силино также входила в состав Правдинского сельсовета.

По данным 1973 и 1990 годов деревня Силино входила в состав Мичуринского сельсовета.

В 1997 году в деревне Силино Красноозёрной волости проживали 14 человек, в 2002 году — 39 человек (русские — 90 %).

В 2007 году в деревне Силино Красноозёрного СП проживали 17 человек, в 2010 году — 27 человек.

География 
Деревня расположена в юго-западной части района близ автодороги  (Подъезд к деревне Красноозёрное).

Расстояние до административного центра поселения — 6 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Житково (недействующая) — 29 км.

Деревня находится на восточном берегу Правдинского озера.

Демография

Улицы 
Береговая, Заречная, Зелёная, Кленовая, Короткая, Луговая, Озёрная, Песочная, Правдинская, Сосновая, Фруктовая, Цветочная.

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района